Xerrac, taller d'expressió, va ser creat l'any 1982 per Alícia Gascón i Castelló i Montserrat Cuxart i Calafell. Era una escola d'arts plàstiques situada al barri del Guinardó de Barcelona.

L'Alicia Gascón, diplomada en ATS, especialitzada en logopèdia i en l'ensenyament d'infants amb discapacitats psíquiques, Havia cursat, entre d'altres, estudis de gravat, dibuix. En paral·lel, s'involucrà en la vida associativa del Guinardó a través de projectes lúdics per les Festes Majors del barri, s'implicà en les relacions amb el Centre Cívic i el Districte, i va contribuir a la redacció dels estatuts de la Coordinadora d'Entitats del Guinardó, de la que va ser vicepresidenta. L'Alicia Gascón morí el setembre de 2014, aquest mateix va rebre un reconèixement, a títol pòstum, en la 28ena edició dels premise Horta-Guinardó "pels seus més de 30 anys de dedicació a la dinamització del barri del Guinardó".

La construcció del Gegants es va basar en la documentació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó sobre el Guinardó. Arran aquesta investigació es van trobar els personatges d'en "Joan el Portugués" i "la Marieta de la Font del Cuento". Els alumnes del Taller i d'altres centres van participar fent dibuixos dels personatges i després d'una votació popular van ser escollits els Gegants. També en el Taller es van construir 10 capgrossos que sovint els acompanyen, estrenats per la inauguració dels Jocs Paralímpics del 1992.

Cada any, per a la Festa Major del Guinardó, l'Escola organitzava un curset de creació de capgrossos obert a tots els nens i nenes del barri. Això feia que els nens s'engresquessin amb l'activitat de la Colla Gegantera, i es va decidir construir els Gegantons del Xerrac, que representaven un pintor, en Darsius, i una ceramista, na Gebas. Els noms dels gegantons estan formats a partir de les inicials dels nens i nenes de l'escola Xerrac que els van dissenyar. Tant els Gegantons del Xerrac com els Gegants del Guinardó formen part de la Coordinadora de Geganters de Barcelona i de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya.

L'any 2005 l'associació Xerrac Arts Plàstiques, Festes i Tradicions va rebre el Premi Horta-Guinardó per la seva trajectòria de 25 anys en la promoció cultural i recuperació de les festes tradicionals al Districte d'Horta-Guinardó.

Referències 

Entitats de Barcelona
Escoles d'art de Barcelona
El Guinardó